Daptolestes bronteflavus — вид двукрылых насекомых из семейства ктырей. 

Вид научно описан в 2020 году по результатам пересмотра филогении рода Daptolestes, на основании морфологического исследования взрослых особей. Эндемик Австралии.

Название 
Вид назван в честь супергероя Марвел, скандинавского бога грома Тора:  — «светлый гром».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Species New to Science.

Ктыри
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии
Животные, описанные в 2020 году